Koleje Czeskie Sp. z o.o. - obecnie CD Cargo Poland Sp. z o.o.
 České dráhy (Koleje czeskie) – czeski przewoźnik kolejowy